Argentína
San Salvador, Entre Ríos tartomány San Salvador megyéjének székhelye

 Bahama-szigetek
San Salvador, település a Bahama-szigeteken

 Mexikó
San Salvador, község Hidalgo államban

 Salvador
San Salvador, Salvador fővárosa

 Spanyolország
San Salvador, település Valladolid tartományban